У сьомому розіграші Кубка України з футболу сезону 1997/98 року взяли участь 90 команд. Проходив з 14 липня 1997 року по 31 травня 1998 року.

Учасники 

Володар кубка серед аматорів:
 «Домобудівник» (Чернігів)

Перелік матчів

Попередній етап

1/128 фіналу

1/64 фіналу

1/32 фіналу

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Найкращі бомбардири

Підсумкова таблиця 

|}

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1997—1998

Джерела 
 Кубок України 1997/1998 — Офіційний сайт ФФУ 
 Кубок Украины 1997/98 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 
 Кубок Украины 1997-1998 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия 
 Футбол. Кубок Украины 1997/98, все матчи — WildStat 
 Інформація про фінал 

1997 у футболі
1998 у футболі
1997 в українському спорті
1998 в українському спорті
Кубок України з футболу